Виталий Пироженко:
 Пироженко, Виталий Геннадьевич (род. 1962) — киргизский футболист.
 Пироженко, Виталий Михайлович (род. 1937) — советский и российский физик, лауреат Государственной премии РФ.